Giovanni Battista Gordigiani (1795-1871) – baritono e compositore italiano
 Luigi Gordigiani (1806-1860) – compositore e pianista italiano
 Michele Gordigiani (1835-1909) – pittore italiano
 Edoardo Gordigiani (1866-1961) – pittore italiano
 Francesca Gordigiani (1940) – tennista italiana